La palabra árabe adab (أدب) puede referirse a:

 Adab, antigua ciudad en el centro de la Baja Mesopotamia, en la frontera entre Akkad y Sumer.
 Adab (comportamiento), conjunto de normas y costumbres propias de la sharia, la ley islámica.
 Adab (género literario), un género literario persa y árabe derivado de las normas anteriores.
 Bahaedin Adab (1945-2007), destacado político kurdo-iraní.
 Adab (literatura), un género literario misceláneo de la literatura en lengua árabe.